La Bazoque, commune française du Calvados
 La Bazoque, commune française de l'Orne

Voir aussi 
Bazoques, commune française de l'Eure